Bockören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bockören, Nykarleby, Österbotten, 
 Bockören, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar